Kovács Máté (1906-1972) könyvtáros
 Kovács Máté (1996) színművész
 Kovács Máté (2001) labdarúgó